Le terme celtique peut faire référence à :

Peuples 
 Celtes
 Peuples celtes

Géographie 
 Pays celtiques
 Gaule celtique
 Mer Celtique

Langues 
 Langues celtiques

Culture 
 Mythologie celtique
 Calendrier celtique
 Christianisme celtique
 Croix celtique
 Fête religieuse celtique
 Musique celtique
 Harpe celtique

Autres 
 Revue celtique
 Celtique (race bovine)

Notes et références